Ломов Борис Федорович — радянський психолог, член-кореспондент АПН СРСР.
 Ломов Віталій Ігорович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ломов Григорій Іванович (1911—1984) — секретар Львівського обласного комітету КП(б)У з пропаганди, ректор Харківського державного педагогічного інституту імені Сковороди.
 Ломов Едуард Дмитрович — Герой Радянського Союзу.